Dettelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Siedlung:
 Dettelbach, Stadt im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Dettelbach (Dettelbach), Hauptort der Stadt Dettelbach
 Dettelbach-Bahnhof, Ortsteil der Stadt Dettelbach

Gewässer:
 Dettelbach (Köschinger Bach), linker Zufluss des Köschinger Bachs bei Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Dettelbach (Main), zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Dettelbach (Main, Grettstadt) oder Diebach, linker Zufluss unterhalb von Untereuerheim, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt
 Dettelbach (Main, Dettelbach), rechter Zufluss in Dettelbach, Landkreis Kitzingen
 Dettelbach (Stockacher Aach), rechter Zufluss der Stockacher Aach gegenüber Espasingen, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Bauten:
 Burgstall Dettelbach, ehemalige Burg in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Kloster Dettelbach, Franziskanerkloster in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern

Dettelbach ist ein Familienname:
 Dettelbach (Adelsgeschlecht), auch Ritter von Tetilabach, ehemaliges unterfränkisches Ministerialengeschlecht mit Sitz in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bernd-Wolf Dettelbach (* 1951), deutscher Maler und Plastiker

Siehe auch:
 Dettenbach
 Detzelbach
 Dittelbach